Plaats
Milo (Iowa), plaats in Iowa, Verenigde Staten
Milo (Italië), plaats in Italië
Milo (Missouri), plaats in Missouri, Verenigde Staten

Persoon
Milo Anstadt, een Pools-Nederlands journalist, schrijver, regisseur en programmamaker
Milo Đukanović, premier van Montenegro
Milo Moiré, Zwitserse conceptueel kunstenares 
Milo van Croton, een beroemd worstelaar uit de 6e eeuw v.Chr.
Milo van Trier, bisschop van Reims, vervolgens van Trier
Milo I van Tonnerre, graaf van Tonnerre
Milo II van Tonnerre, graaf van Tonnerre, zoon van bovenstaande
Milo III van Tonnerre, graaf van Tonnerre, zoon van bovenstaande
Milo (monnik), een monnik uit een klooster nabij Doornik (Tournai) uit de 11de eeuw; hij schreef gedichten in het latijn onder andere het leven van Sint Amand
Miles (Milo) van Courtenay
Milo Schoenmaker, Nederlands politicus voor de VVD
Milo Sperber, Pools-Engels acteur
Milo Ventimiglia, een Amerikaans acteur
Milo Yiannopoulos, Britse journalist, schrijver, ondernemer en activist
Titus Annius Milo, Romeins politicus

Anders
Milo (supermarkt), voormalige supermarktketen Milo, overgenomen door Super de Boer
Milo Rambaldi, personage uit de televisieserie Alias
Milo (blad), een blad van Sanoma, dat tot 18 december 2008 werd uitgegeven
Milo (film), Nederlandse dramafilm uit 2012 van Berend Boorsma, Roel Boorsma
Milo (rivier), een rivier in Guinee